Personen
van Buren (geslacht), een adelgeslacht
Anna van Egmond (1533-1558), eerste vrouw van Willem de Zwijger
Van Buren (schuilnaam), door de Oranjes gebruikte schuilnaam
Martin Van Buren, president van de VS
Tess van Buren (1996), Nederlands handbalster

Plaatsen
in de Verenigde Staten:
Van Buren (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
Van Buren (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Van Buren (Maine), een plaats in de Amerikaanse staat Maine
Van Buren (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Van Buren (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
Van Buren (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio

County's in de Verenigde Staten:
 Van Buren County (Arkansas), een county in de Amerikaanse staat Arkansas
 Van Buren County (Iowa), een county in de Amerikaanse staat Iowa
 Van Buren County (Michigan), een county in de Amerikaanse staat Michigan
 Van Buren County (Tennessee), een county in de Amerikaanse staat Tennessee

Overig
Van Buren (computerspel), het prototype van Black Isle Studios voor Fallout 3

Zie ook
 Van Bueren (doorverwijspagina)